Kangerluarsussuaq bezeichnet:
 Kangerluarsussuaq, Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluarsussuaq (Fjord, Ilulissat) (auch Kangerluarsuk), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsussuaq (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluarsussuaq (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland